Chaton steht für:
 Chaton, einen Stadtteil der Stadt Cayenne in Französisch-Guayana
 Chaton, eine Figur aus der Manga-Serie MÄR – Märchen Awakens Romance
 Chaton (Fassung), im Goldschmiede- und Uhrmacherhandwerk eine Einfassung aus Gold
 Chatón, Spitzname des mexikanischen Fußballspielers Jorge Enríquez
 ChatON, einen Chat-Dienst des Unternehmens Samsung

Chaton ist der Familienname von:
 Jeanne Chaton (1899–1989), französische Frauenrechtlerin und Pazifistin

Siehe auch:
 Chatton